Campionato europeo di pallanuoto 2018 (maschile) – competizione di pallanuoto maschile.
Campionato europeo di pallanuoto 2018 (femminile) – competizione di pallanuoto femminile.